mieszkaniec Kurpiowszczyzny
 ORP Kurp – okręt podwodny